И́горь Фили́ппов:
 Филиппов, Игорь Владимирович (род. 1972) — российский биофизик, профессор Ярославского медицинского университета.
 Филиппов, Игорь Владимирович (род. 1991) — российский волейболист.
 Филиппов, Игорь Святославович (род. 1955) — российский историк-медиевист, директор РГБ (1992—1996), профессор МГУ.